У наступних списках анімаційних студій представлені нинішні та колишні українські організації, подібні до художніх студій, але головним чином присвячені виробництву та розповсюдженню анімаційних фільмів. Такими студіями можуть бути фактичні виробничі потужності або юридичні особи.